Armilla (Granada), een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Armilla (dier), een geslacht van tweeslachtige platwormen (Platyhelminthes)